Гирфанов ():

 Гирфанов, Агиш Шаихович (1928—1999) — советский башкирский писатель и переводчик.
 Гирфанов, Вакиль Калеевич (1909—1980) — агробиолог, доктор сельскохозяйственных наук (1965), профессор (1967).
 Гирфанов, Султан Гирфанович (1913—1989) — заведующий конефермой колхозе имени Кирова Кигинского района. Герой Социалистического Труда.